Dreams to Dream è una canzone scritta da James Horner e Will Jennings, apparsa nel film d'animazione Fievel conquista il West del 1991. Ci sono due versioni di questa canzone: una con Cathy Cavadini che esegue la versione di Tanya e l'altra con Linda Ronstadt che esegue la versione finale.

Premi 
La canzone è stata nominata nel 1992 per i Golden Globe per la migliore canzone originale.

Fievel